Al-Suqaylabiyah (stad), stad in Syrië
 Al-Suqaylabiyah (district), district in Syrië